Воссоединение Украины с Россией — историографический и публицистический термин, которым обозначают событие, заключавшееся в переходе реестрового Войска Запорожского и части подконтрольных ему территорий современной Украины (Гетманщина) в российское подданство
Воссоединение Украины с Россией (сборник) — трёхтомный сборник документов, изданный в 1953 году институтами истории СССР и УССР